Рудольф Буллериан (точнее Буллерьян, , в России Рудольф Романович Буллериан; , Берлин — , Москва) — немецкий . Отец композитора Ханса Буллериана и скрипача Эдди Буллериана.

Окончил Берлинскую высшую школу музыки как скрипач, ученик Йозефа Иоахима и Генриха де Аны. C 1882 г. играл в Мейнингенской капелле под управлением Ганса фон Бюлова, затем в Оркестре Зондерсхаузена.

В 1886—1890 гг. возглавлял Гёттингенский симфонический оркестр. Ввёл в репертуар музыку Рихарда Вагнера, однако исполнял во множестве и лёгкую музыку (Иоганн Штраус, Йозеф Ланнер и др.). Память о Буллериане в Гёттингене выражена не только в мемориальной доске на доме, где он жил, но и в удерживавшейся десятилетиями традиции: студенты Гёттингенского университета, представители различных корпораций, в определённый день недели устраивали шумную вечеринку, завершавшуюся исполнением песенки со словами «Господин дирижёр Буллериан здесь!» (). В память об этой традиции в Гёттингене до сих пор существует ресторан «Bullerjahn».

С 1890 года Буллериан преимущественно жил и работал в России. Дирижировал в Либаве, затем в Варшаве, в 1891 г. обосновался в Москве. Дирижировал летними концертами в Зоологическом саду, парке Сокольники, саду «Эрмитаж»  и др., руководил московским лидертафелем, гастролировал как дирижёр в Санкт-Петербурге, Гельсингфорсе, Одессе, Харькове, Риге и др. В 1897 г. был приглашён в Киев, где возглавил музыкальную школу Станислава Блуменфельда (после смерти последнего), работал также как дирижёр летних концертов. В 1902 г. совершил гастрольную поездку в США, в 1910 г. работал в Брюсселе. Пропагандировал в России произведения Иоганнеса Брамса и Антонина Дворжака, дирижировал первым в России исполнением «Немецкого Реквиема». Манера Буллериана дирижировать наизусть, без партитуры, производила на московскую публику сильное впечатление. Профессиональное сообщество, однако, оценивало дирижёрские качества Буллериана довольно сдержанно.

Примечания

Ссылки 

Академические музыканты Германии
Академические музыканты России